Thomas Murphy est un nom pouvant désigner :

Militaire 
  (1839-1900), officier irlandais de l'Armée britannique
 , major général de l'Air américain

Homme politique 
 Thomas J. McCarthy Murphy (1861-1933), homme politique canadien de Terre-Neuve
 Thomas Gerow Murphy (1883-1971), homme politique canadien du Manitoba
 Thomas Alexander Murphy (1885-1966), homme politique canadien en Ontario
  (1906-1978), homme politique australien de Nouvelle-Galles du Sud
  (1924-2007), homme politique américain de Géorgie
 Thomas J. Murphy (1937-2018), homme politique canadien de Terre-Neuve-et-Labrador
  (né en 1942), homme politique américain du Maine
  (né en 1944), homme politique américain de Pennsylvanie
 Thomas Murphy (né en 1949), chef irlandais de la PIRA

Juge 
  (1905-1995), juge américain de l'État de New York
  (1935-1992), juge samoan américain
 , juge américain de l'Illinois

Art et divertissement 
 Thomas S. Murphy (1925-2022), diffuseur américain
  (né en 1939), auteur américain

Sport 
 Thomas William Murphy (1863-1939), boxeur néo-zélandais
  (1901-1994), joueur américain de football américain
  (1945-), lanceur américain de baseball
  (1935-), coureur Olympique américain
  (né en 1979), joueur américain de baseball
  (né en 1986), joueur australien de football australien
 Thomas James Murphy (né en 1991), receveur américain de baseball
  (né en 1991), joueur anglais de football
  (née en 1998), joueur australien de football australien
 , joueur irlandais de football

Autre
 (1856-1933), éducateur américain
 (1911-1991), évêque catholique américain
 (1915-2006), homme d'affaires américain
 (1932-1997), évêque catholique américain
 (né c. 1967), anthropologue américain
 (né en 1979), youtubeur

Voir aussi
 
 

Murphy, Thomas